De Rally van de Verenigde Staten 1988, formeel 16th Olympus Rally, was de 16e editie van de Olympus Rally en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1988. Het was de 180e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Tacoma.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Verenigdest
Rally van de Verenigde Staten